Goiaz kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Goiás, delstat, 
 Goiás (stad), ort, 

Robotskapade Brasilienförgreningar